Паквуд има више значења:
 Паквуд (Вашингтон)
 Паквуд (Ајова)